Carola (grusza)
 Carola Häggkvist – szwedzka piosenkarka
 Carolath – wieś w Polsce, współcześnie Siedlisko
 Karola – imię